Pimpan Chalaikupp (thaï : พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ ou ประวัติพิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์), surnommée Pim (ชื่อเล่น: พิม), née le , est une actrice thaïlandaise.

Biographie

Filmographie 
 2002 : Kunpan : Legend of the warlord ( ขุนแผน)
 2003 : The macabre case of Prompiram (คืนบาป พรหมพิราม)
 2004 : Formalin Man (ฟอร์มาลีนแมน : รักเธอเท่าฟ้า)
 2006 : Constrictor (โบอา งูยักษ์)
 2006 : Colic (โคลิค เด็กเห็นผี)
 2008 : อาข่าผู้น่ารัก
 2008 : Pirates de Langkasuka (ปืนใหญ่จอมสลัด)
 2011 : King Naresuan 3 (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอน ยุทธนาวี)
 2011 : King Naresuan 4 (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ตอน ศึกนันทบุเรง)
 2015 : Arbat (อาปัติ)
 2015 : พันท้ายนรสิงห์
 2017 : เปรต อาบัติ

Notes et références

Liens externes 

 CHALAYACUPT Pympan sur Cinémasie

Actrice thaïlandaise de cinéma
Naissance en février 1978